Chanel Simmonds (ur. 10 sierpnia 1992 w Kempton Park) – południowoafrykańska tenisistka.

Karierę tenisową rozpoczęła jako piętnastolatka, w październiku 2007 roku, biorąc udział w niewielkim turnieju ITF w Kapsztadzie, gdzie dotarła do finału gry pojedynczej, który przegrała z rodaczką Lizaan du Plessis. Rok później, w listopadzie 2008 roku osiągnęła identyczny sukces, tym razem w Pretorii, gdzie wystąpiła dzięki dzikiej karcie, a w finale uległa również rodaczce Surinie de Beer. Pierwszy turniej wygrała w październiku 2009 roku, właśnie w Pretorii. W sumie wygrała dwadzieścia trzy turnieje singlowe i dwadzieścia dziewięć deblowych rangi ITF.

W latach 2010–2011 reprezentowała również swój kraj w rozgrywkach Pucharu Federacji.

W grudniu 2011 roku osiągnęła drugą setkę światowego rankingu WTA, plasując się na 189 miejscu.

W styczniu 2012 roku zagrała w kwalifikacjach do wielkoszlemowego Australian Open, ale odpadła w pierwszej rundzie, po przegranej z Francuzką Claire Feuerstein.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Południowoafrykańskie tenisistki
Urodzeni w 1992